Agnieszka Sabaudzka (; 1286-1322) była córką Amadeusza V Sabaudzkiego i jego pierwszej żony Sybilli Bauge () i żoną Wilhelma III, hrabiego Genewy.

Życiorys 
Jak i inne jej siostry Agnieszka została wydana za mąż zgodnie z polityczną sytuacją, w której znajdował się ich ojciec Amadeusz V, zręczny dyplomata.
W dniu 31 sierpnia 1297 wydano młodziutką Angnieszkę za Wilhelma III. Małżeństwo to usankcjonowało sojusz między hrabiami Genewy i domem Sabaudzkim, sojusz przydatny dla Amadeusza V, aby położyć kres wojnie o sukcesję, w której bierał udział. Małżeństwu urodził się w 1311 następca hrabstwa Genewy, któremu dali imię po dziadku:
 Amadeusz, hrabia Genewy, który ożenił się z Matyldą Auvergne , zwaną także Boulogne , z którą miał wiele dzieci.
Mieli również 2 córki: Małgorzatę i Jolantę, która w 1348 wyszła za Bernarda II, hrabiego Clermont.
Dzięki małżeństwu Agnieszki z Wilhelmem, po wymarcia męskiej gałęzi dynastii Genewskiej, hrabstwo przyłączono do Sabaudii.

Agnieszka owdowiała w 1320 r. Wihel zapisał renty braciom, matce, Agnieszki Chalon i swojej żonie, której przeznaczył jej posag, a więc dolinę Clefs i zamek Charousse.
Rok później wyszła za mąż za Jana Beguin , kapitana-generała łuczników biskupa Lozanny. Mieli syna o imieniu Jean.

Zmarła 4 października 1322 r. i została pochowana, jako członek dynastii sabaudzkiej, w opactwie Hautecombe.

Rodowód

Przypisy

Bibliografia 
 
 .
 .
 .

Artykuły powiązane 
 Hrabstwo Sabaudii
 Hrabiowie Genewy

Dynastia sabaudzka
Zmarli w 1322
Urodzeni w 1286